Die Teilnehmerliste Europapokal Badminton enthält eine Übersicht über alle Vereine und deren Spiele.

Aserbaidschan

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

England

Estland

Finnland

Frankreich 

 2006: Im Endspiel des Wettbewerbes setzte der spanische Vertreter einen nicht spielberechtigten Akteur ein. Das Spiel wurde nachträglich für den französischen Vertreter gewertet und zum Sieger erklärt.

Gibraltar

Griechenland

Irland

Island

Israel

Italien

Lettland

Luxemburg

Mazedonien

Niederlande

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Russland

Schottland

Schweden

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Türkei

Ukraine

Ungarn

Wales

Weißrussland

Zypern

Weblinks 
 Deutschsprachiges Badmintonportal zum Europapokal

 Teilnehmer